A World of Difference (boek), een boek van Harry Turtledove.
A World of Difference (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.